Desa Palabuan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Palabuan (administrativ by i Indonesien, lat -6,80, long 108,29), Jawa Barat, 
 Desa Palabuan (administrativ by i Indonesien, lat -6,75, long 108,12), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar